Grnčar est un toponyme qui peut désigner :
 Grnčar, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plav ;
 Grnčar, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
 Grnčar/Gërnçar, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).